MTV+ oder MTV Plus steht für

 den Gründungsnamen des italienischen Musiksenders MTV Music (Italien)
 einen zwischenzeitlichen Namen des griechischen Comedy- und früheren Musik-Fernsehsenders Nickelodeon Plus, (Gründungsname ως b)
 das zeitversetzt ausgestrahlte deutsche MTV-Programm, siehe MTV Germany#MTV+